Колония може да се отнася за:
 колония – място на заселване в чужбина и общност от заселници
 колония – римско селище (и територия с такива селища) извън Рим
 колония – страна, която е владение на чужда държава
 колония – форма на съвместно съжителство на организми
 Колония – историко-географска област и община в област Корча, Албания
 Колония – департамент в Уругвай
 „Колония“ – хърватска музикална група
 Колония булгара – село в Румъния